

Televisione 
Linea blu – programma televisivo

Geografia 
 Linea Blu – linea di demarcazione tra Libano e Israele

Trasporti

Metropolitane
 Linea Blu – linea della metropolitana di Atlanta
 Linea Blu – linea della metropolitana di Bangkok
 Linea Blu – linea della metropolitana di Chicago
 Linea Blu – linea della metropolitana di Cleveland
 Linea Blu – linea della metropolitana di Kōbe
 Linea Blu – linea della metropolitana di Lisbona
 Linea Blu – linea della metropolitana di Los Angeles
 Linea blu – linea della metropolitana di Montréal
 Linea Blu – linea della metropolitana di Stoccolma
 Linea Blu – linea della metropolitana di Tokyo
 Linea Blu – linea della metropolitana di Yokohama
 Linea Blu – linea della metropolitana di Washington

Tranvie
 Linea blu – linea della rete tranviaria di Minneapolis